Outes ist der Name von:
 Outes (Galicien), Gemeinde in der spanischen Provinz A Coruña
 Norberto Outes (* 1953), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Utes